246 км, 246-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 788037
 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Неболчи — Кабожа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 043237
 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 071114
 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623853
 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827871
 246 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813671